Enigma (filme) - adaptado da obra de Robert Harris, lançado em 2001
Enigma (jogo) - jogo de charada
Enigma (mangá) - de Kenji Sakaki
Enigma (máquina) - dispositivo de criptografia
Enigma (projeto musical) - de origem alemã
Enigma (álbum) - da banda americana de nu metal Ill Niño
 Enigma (álbum de Tak Matsumoto) - do guitarrista japonês Tak Matsumoto
Enigma (programa de TV)
Enigma Records - gravadora de rock da década de 1980
Riddler - personagem dos quadrinhos, conhecido em Portugal como Enigma

Localidades 

Enigma (Geórgia)

Ver também
Mistério
Charada
Quebra-cabeça

Desambiguação